Neuhof ist ein in Ostpreußen mehrfach vorkommender Ortsname:

(Auflistung nach Landkreis-ABC:)
 Neuhof, Kreis Elbing, seit 1945: Nowy Dwór Elbląski im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neuhof, Kreis Gerdauen, seit 1946: Sowchosnoje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neuhof, Kreis Heilsberg, seit 1945: Pilnik (Lidzbark Warmiński) im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neuhof, Kreis Königsberg/Samland, ab 1946: Timofejewka (Kaliningrad, Gurjewsk), untergegangener Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Neuhof, Kreis Memel, seit 1945: Pempininkai, Litauen
 Neuhof, Kreis Mohrungen, seit 1945: Nowy Dwór (Morąg) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neuhof, Kreis Neidenburg, seit 1945: Nowy Dwór (Jedwabno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen